L'édition 2019 du tournoi de tennis de Hua Hin se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Dayana Yastremska s'impose en finale du simple, Irina-Camelia Begu et Monica Niculescu celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Mihaela Buzărnescu, de la Kazakhe Zarina Diyas, de l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et la Chinoise Wang Qiang. Elles sont respectivement remplacées par Anna Blinkova, Kateryna Kozlova, Monica Niculescu et Mandy Minella.

Lauréates 
En simple, l'Ukrainienne Dayana Yastremska remporte son  face à l'Australienne Ajla Tomljanović (6-2, 2-6, 7-6).

En double, les Roumaines Irina-Camelia Begu et Monica Niculescu remportent la finale face à la Russe Anna Blinkova et la Chinoise Wang Yafan (2-6, 6-1, [12-10]). Il s'agit de leur  respectif et de leur  ensemble.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hua Hin
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2019
Hua Hin
Sport en Thaïlande en 2019
Tennis en 2019